Mickey kan syfta på:

Mickey – ett namn, se Mikael
Mickey (1918, film) – en film från 1918 med Mabel Normand
Mickey Mouse – en Disneyfigur se, Musse Pigg
Mickey (sång) – en poplåt inspelad av bland andra Racey, Toni Basil och Carola Häggkvist

Se även
Mickeys – ett svenskt dansband